«Матрица: Перезагрузка — Альбом» () — оригинальный саундтрек к культовому фантастическому фильму «Матрица: Перезагрузка» 2003 года.

Диск 1 (49:17)

Диск 2 (41:28)

Интересные факты 
 Является одним из Топ-Саундтреков 2003 года.
 Украинская гимнастка Анна Бессонова использовала композицию «Mona Lisa Overdrive» в одном из своих выступлений в 2004 году.

Ссылки 

Саундтреки франшизы «Матрица»
Саундтреки 2003 года
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы Maverick Records